Эрре́ра-де-лос-Нава́ррос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Занимает площадь 105 км². Население — 616 человек (на 2010 год). Расстояние — 64 км до административного центра провинции.

Покровителями города почитаются Георгий Победоносец и Дева Мария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы